Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ili jednostavno Cefet-MG je najstarije sveučilište u Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta